

Astronomia
10199 Chariklo o Cariclo – asteroide centauro

Mitologia greca
Cariclo – ninfa del monte Pelio, moglie di Chirone
Cariclo – moglie di Evereo e madre di Tiresia
Cariclo – figlia di Cicreo, moglie di Scirone e madre di Endeide